Lussier ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Lussier (* 1940), kanadischer Geistlicher, Bischof von Joliette
 Patrick Lussier (* 1964), US-amerikanischer Filmeditor, Drehbuchautor und Regisseur
 Philippe Lussier (1911–1986), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint Paul in Alberta
 René Lussier (* 1957), kanadischer Musiker und Komponist